Niemcy:
 Berlingen – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Vulkaneifel

Szwajcaria:
 Berlingen – miejscowość w kantonie Turgowia

Osoby:
 Jean-Pierre Berlingen – francuski dyrygent